Tin Pan Alley (muziek), verzamelnaam voor in New York gevestigde muziekproducers en liedjesschrijvers.
Meerdere films:
Tin Pan Alley (1919)
Tin Pan Alley (1926)
Tin Pan Alley (1940)